Luhy ist:

der Name mehrerer Ortschaften:

 in Tschechien:
 Luhy (Horní Benešov), Ortsteil von Horní Benešov
 Luhy (Dolní Hbity), Ortsteil von Dolní Hbity
 Luhy (Prosenická Lhota), Ortsteil von Prosenická Lhota, Okres Příbram
 Luhy (Litultovice), Ortsteil von Litultovice, Okres Opava
 Luhy (Potůčky), ehemaliger Ortsteil von Potůčky

 in der Slowakei:
 Luhy (Partizánske), Siedlung in der Stadt Partizánske

 in der Ukraine:
 Luhy (Roschnjatiw) in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Roschnjatiw
 Luhy (Rachiw) in der Oblast Transkarpatien, Rajon Rachiw
 Luhy (Tschetschelnyk) in der Oblast Winnyzja, Rajon Tschetschelnyk

der Name mehrerer geographischer Gegebenheiten:
 Luhy (Bach), Bach in der Slowakei bei der Stadt Snina
 Dunajské luhy, Naturschutzgebiet in der Slowakei an der Donau